Flying Colors (band), een Amerikaanse supergroep
 Flying Colors (album), hun debuutalbum
 Flying Colors (film uit 1917), een film uit 1917 van Frank Borzage
 Flying Colors (film uit 2015), een Japanse film uit 2015

Zie ook 
 Flying Colours